Buxerolles kan syfta på:
 Buxerolles, Côte-d'Or
 Buxerolles, Vienne